Э́дгар Я́ковлевич Гесс (; 14 марта 1954, пос. Табошар, Ленинабадская область, Таджикская ССР, СССР) — советский и немецкий футболист, нападающий и полузащитник, мастер спорта СССР, тренер.

Биография 
Чемпион СССР в составе московского «Спартака» (1979), финалист Кубка СССР, серебряный и бронзовый призёр советских чемпионатов, игрок сборной Союза. Начинал свою футбольную карьеру в Первой лиге в составе душанбинского «Памира».

За «Спартак» Гесс забил 26 голов. В частности, на его счету 2000-й гол «Спартака» 14 мая 1981 года. В конце 1983 Гесс почувствовал, что травмы ахилловых сухожилий не позволяют ему дальше тренироваться на поле с искусственным покрытием, и перешёл из «Спартака» в ташкентский «Пахтакор». Затем работал главным тренером «Зарафшана» из Навои, а в 1989 году переехал на историческую родину в ФРГ.

В 1989—1991 играл за ФВ «Биберах», с июня 1991 до июня 1995, с июля 1997 до января 1999 — главный (в том числе играющий) тренер «Миттельбиберах» (Биберах, Германия).

Достижения 
 Чемпион СССР: 1979

Тренерская карьера 
 Главный тренер команды «Зарафшан» (Навои) (1987—1988)
 Июнь 1991 — июнь 1995, с июля 1997 до января 1999 — главный (в том числе играющий) тренер «Миттельбиберах» (Биберах, Германия)
 Главный тренер ФВ «Биберах» — январь-июнь 1999
 Главный тренер «Тюркспора» (Биберах) — июль 1999—2003
 В феврале-августе 2004 года работал с казахстанским клубом «Алма-Ата»
 С декабря 2004 по апрель 2005 года — тренер «Алании»
 В апреле-июне 2005 года — главный тренер «Алании»
 С ноября 2013 по август 2014 года — главный тренер ФК «Бухара» (Узбекистан)
 С сентября 2014 по август 2015 года — главный тренер ФК «Андижан» (Узбекистан)

Примечания

Ссылки 
 На сайте ФК «Спартак» Москва

Футболисты СССР
Футболисты Германии
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК «ЦСКА-Памир»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Пахтакор»
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Алма-Ата»
Тренеры ФК «Алания»
Тренеры ФК «Ветра»
Тренеры ФК «Андижан»
Тренеры ФК «Насаф»
Тренеры ФК «Шуртан»
Тренеры ФК «Бухара»
Тренеры ФК «Динамо» Самарканд
Иммигрировавшие в Германию из СССР
Русские эмигранты четвёртой волны в Германии